Schweighausen ist ein Gemeinde- und Ortsname:

in Deutschland:
 Schweighausen, Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Schweighausen (Jagstzell), Weiler der Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schweighausen (Petting), Weiler der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schweighausen (Schuttertal), Gemeindeteil von Schuttertal, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schweighausen (Willstätt), Wüstung in der Gemeinde Willstätt, Baden-Württemberg

 Schweighausenergrund, Zinken im Stadtteil Ettenheimmünster, Ettenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

in Frankreich:
 Schweighausen, deutscher Name der Gemeinde Schweighouse-sur-Moder, Département Bas-Rhin (deutsch Unterelsass)
 Schweighausen, deutscher Name der Gemeinde Schweighouse-Thann, Département Haut-Rhin (deutsch Oberelsass)

Siehe auch:
 Schweighouse
 Schwaighausen